Шут Бала́кирев:
 Балакирев, Иван Александрович (1699—1763) — шут Петра I.
 «Шут Балакирев»— пьеса Анатолия Мариенгофа (1940).
 «Шут Балакирев» — мультфильм по мотивам русских сказок про царя Петра и его шута.
 «Шут Балакирев» — пьеса Григория Горина.
 «Шут Балакирев» — спектакль театра «Ленком», поставленный по пьесе Григория Горина.